CSS može značiti:

 CSS, Cascading Style Sheets - definiranje stila u HTML dokumentima
 CSS (DVD), Content Scramble System - vrsta zaštite DVD medija
 NSA/CSS, Central Security Service - Američka obavještajna agencija
 CSS, Confederate States Ship - oznaka brodova mornarice Konfederacije Američkih Država
 Catalinski nebeski pregled (eng. Catalina Sky Survey), astronomski projekt